Інфляційне таргетування
 Інформаційні технології